Пожары — множ. число сущ. пожар.
 Пожары — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Пожары — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Пожары — деревня в Усвятском районе Псковской области.
 «Пожары» — фильм режиссёра Дени Вильнёва 2010 года.

 См. также